Віре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Віре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш